La Coppa UEFA 1977-1978 è stata la 7ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal  che sconfisse il Bastia nella doppia finale.

Formula 
Per questa edizione la UEFA revocò il terzo club a Ungheria e Romania, concedendolo invece alla Svizzera, oltre alla Polonia per supplire alla rinuncia albanese.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1977-1978
 Coppa delle Coppe 1977-1978

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Edizioni della Coppa UEFA